Northeast Airlines ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Northeast Airlines (China)
 Northeast Airlines (Großbritannien)
 Northeast Airlines (Vereinigte Staaten)